Metroid (computerspelserie), serie computerspellen
 Metroid (computerspel), spel uit 1986